Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 461 dans le monde.

 Route fédérale 461 en Allemagne
 BR-461 au Brésil
 Route 461 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada 
 Route nationale 461 en France
 Route européenne 461 traversant la République tchèque et l’Autriche